De Allsvenskan 2011 was het 87e seizoen van de hoogste voetbalcompetitie in Zweden. De competitie begon op 2 april en eindigde op 23 oktober. Titelverdediger was Malmö FF.

In het seizoen 2010 waren de clubs Åtvidabergs FF en IF Brommapojkarna de beide degradanten. Hun plaatsen werden ingenomen door IFK Norrköping en Syrianska FC. Via de play-off behield Gefle IF hun plaats op het hoogste niveau. 

Op 25 september 2011, drie speelronden voor het einde, werd Helsingborgs IF landskampioen. Het won die dag de uitwedstrijd tegen GAIS Göteborg met 3-1 en was daardoor onbereikbaar voor de concurrentie.

Voortgang
 De wedstrijd tussen Djurgardens en AIK Futbol op 17 april trok met 28.931 bezoekers dit seizoen het hoogste aantal.
 De wedstrijd tussen Syrianska FC en AIK werd op 25 april in de twintigste minuut stilgelegd, doordat de lijnrechter gewond raakte bij een vuurwerkincident. Door een uitspraak van de Zweedse voetbalbond werd de wedstrijd in het voordeel van Syrianska uitgesproken (een reglementaire overwinning met 3-0), omdat men bewezen achtte dat het vuurwerkincident door AIK-supporters was veroorzaakt. De club AIK kreeg daarbij een boete van 150.000 SEK.
 Door het teleurstellend presteren van Djurgardens, werd coach Lennart Wass op 3 mei ontslagen. Dezelfde dag werd Magnus Pehrsson aangesteld als nieuwe coach.
 Op 25 mei vond een tweede vuurwerkincident plaats. Tijdens het duel tussen Malmö FF en Helsingsborgs werd doelman Pär Hansson getroffen door vuurwerk en werd de wedstrijd in de dertigste minuut gestaakt. Op 17 juni werd er een uitspraak gedaan in deze zaak; Helsingborgs IF kreeg een 3-0 reglementaire overwinning toebedeeld en Malmo FF een geldboete van 150.000 SEK.
 Op 29 mei werd succescoach Roland Nilsson weg gekocht bij Malmo FF door FC Kopenhagen. Hij werd opgevolgd door Rikard Norling.
 In juni haalde Club Brugge de verdediger Michael Almebäck van Örebro SK, kort daarop haalde ook RSC Anderlecht een Zweedse speler bij Malmo FF, genaamd Guillermo Molins.
 Helsingborgs won de wedstrijd Helsingborg - Trelleborg met 7-3, dit was de hoogste uitslag dit seizoen.
 Op 5 juli werd de Spaanse coach Josep Clotet Ruiz ontslagen bij Halmstad BK, zijn vervanger werd Jens Gustavsson. Halmstad had aan het begin van het seizoen een samenwerking gesloten met Real Madrid, door middel van een Spaanse coach en minstens vijf Spaanse spelers, waarvan er drie afkomstig waren uit het B-team van Real Madrid. De coach was het eerste slachtoffer van de tegenslag waarin de club verkeerd.
 In juli 2011 haalde FC Utrecht de middenvelder Johan Mårtensson van GAIS en ook de verdediger Marcus Nilsson van Helsingborgs IF. Op 18 juli werd ook nog spits Alexander Gerndt, gehaald van Helsingborgs IF, die mede naar de Galgenwaard verhuist.
 Op 11 juli scoorde AIK spits Teteh Bangura, vier doelpunten in de wedstrijd tegen Halmstad BK, een uniek voorval, tevens scoorde hij de week daarop zijn vijftiende goal in vijftien wedstrijden, waardoor hij 1 op 1 liep en ook (verlopig) topscorder was. Per 8 augustus 2011 verhuisde Bangura dan ook voor een bedrag van €2,8 miljoen naar Bursaspor, tijdens de zomer transfer window.
 Op 30 juli 2011 vond er opnieuw een incident plaats, tijdens de wedstrijd Malmo - Djurgardens. De wedstrijd werd in de elfde minuut stilgelegd, vlaknadat Malmo FF op 1-0 was gekomen en middenvelder Daniel Sjölund geel had gekregen, werden er zes vuurpijlen gelanceerd, scheidsrechter Martin Hansson legde doorop de wedstrijd stil. De uitspraak over de beslissing van deze match vond op 28 augustus plaats. De uitspraak was dat de wedstrijd overgespeeld moet worden, omdat er niet bewezen kon worden dat Djurgardens supporters het vuurwerk ontstoken hadden.
 Helsingborgs IF werd op 25 september 2011 voor de vijfde keer landskampioen van Zweden en zevende keer competitiewinnaar.
 In de 240 gespeelde wedstrijden werd in totaal 649 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,7 doelpunt per wedstrijd.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

Syrianska FC wint met 4–3 over twee duels en handhaaft zich in hoogste afdeling.

Statistieken

Topscorers 
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met acht of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2011 in alle 30 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2011 uit in de Allsvenskan.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Helsingborgs IF
Bijgaand een overzicht van de spelers van Helsingborgs IF, die in het seizoen 2011 onder leiding van trainer-coach Conny Karlsson voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis de Zweedse landstitel opeisten.

Zie ook
 Svenska Cupen 2011

Zweedse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2011